A 2001-es Roland Garros férfi versenyét a brazil Gustavo Kuerten nyerte a spanyol Àlex Corretja előtt.

Kiemeltek 

  Gustavo Kuerten (Bajnok)</li>
  Marat Szafin (Harmadik kör)</li>
  Andre Agassi (Negyeddöntő)</li>
  Juan Carlos Ferrero (Elődöntő)</li>
  Pete Sampras (Második kör)</li>
  Lleyton Hewitt (Negyeddöntő)</li>
  Jevgenyij Kafelnyikov (Negyeddöntő)</li>
  Patrick Rafter (Első kör)</li>

  Magnus Norman (Első kör)
  Sebastien Grosjean (Elődöntő)
  Tim Henman (Harmadik kör)
  Arnaud Clement (Első kör)
  Àlex Corretja (Döntős)
  Thomas Enqvist (Negyedik kör)
  Jan-Michael Gambill (Első kör)
  Franco Squillari (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1